

Состав команды 
Статистика матчей и голов приводится по окончании данного сезона.

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 30 600 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 35 000 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Чемпионат России

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России 2009/10

Кубок УЕФА

1/16 финала

1/8 финал

Лига Европы

Квалификационный раунд

Примечания 

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Зенит